Андык — река в России, протекает в Богородском районе Кировской области. Устье реки находится в 143 км по левому берегу реки Лобань. Длина реки составляет 23 км.

Исток реки к северо-востоку от деревни Туманы (Ошланское сельское поселение) в 13 км к юго-востоку от посёлка Богородское. Река течёт на юго-запад, протекает рядом с деревней Туманы и нежилой деревней Ларенцы. В низовьях выходит на заболоченную низменность, где на реке сеть мелиоративных канав. Впадает в Лобань восточнее села Колобово (Колобовское сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от водомерного поста посёлка городского типа Аркуль до города Вятские Поляны, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300512111100039733
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103973
 Код бассейна — 10.01.03.005
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Богородского района Кировской области
Притоки Лобани